La Ženščiny Prem'yer-liga (in cirillico russo Женщины Премьер-лига) è la massima competizione di pallacanestro femminile della Russia. Fino al 2010 si chiamava Ženščiny Superliga A (in cirillico Женщины Суперлига А).

È nata nel 1991-92, al momento dell'indipendenza della Russia dall'Unione Sovietica. Da allora è stata vinta da solo cinque squadre, con quattordici titoli del UMMC Ekaterinburg, sei del CSKA Mosca.

Nel 2007-08 vi hanno preso parte 12 squadre.

Organico 
Nella stagione 2021-22 le squadre partecipanti alla Ženščiny Prem'yer-liga sono 12:
 , detentore
 , finalista
  MBA Mosca
 
  Nika Syktyvkar
 
  Yenisey Krasnoyarsk
 
 
 
  BK Samara
  Rostov

Albo d'oro 

 1991-1992 CSKA Mosca
 1992-1993 CSKA Mosca
 1993-1994 CSKA Mosca
 1994-1995 CSKA Mosca
 1995-1996 CSKA Mosca
 1996-1997 CSKA Mosca
 1997-1998 ŽBK Dinamo Mosca
 1998-1999 ŽBK Dinamo Mosca
 1999-2000 ŽBK Dinamo Mosca
 2000-2001 ŽBK Dinamo Mosca
 2001-2002 UMMC Ekaterinburg
 2002-2003 UMMC Ekaterinburg
 2003-2004 Volgaburmash Samara
 2004-2005 Volgaburmash Samara
 2005-2006 Volgaburmash Samara

 2006-2007 Spartak Regione di Mosca 
 2007-2008 Spartak Regione di Mosca 
 2008-2009 UMMC Ekaterinburg
 2009-2010 UMMC Ekaterinburg
 2010-2011 UMMC Ekaterinburg
 2011-2012 UMMC Ekaterinburg
 2012-2013 UMMC Ekaterinburg
 2013-2014 UMMC Ekaterinburg
 2014-2015 UMMC Ekaterinburg
 2015-2016 UMMC Ekaterinburg
 2016-2017 UMMC Ekaterinburg
 2017-2018 UMMC Ekaterinburg
 2018-2019 UMMC Ekaterinburg
 2019-2020 UMMC Ekaterinburg
 2020-2021 UMMC Ekaterinburg
 2021-2022

Vittorie per club

Voci correlate 
 Campionato russo di pallacanestro

Collegamenti esterni 
 
 

Zensciny Prem'yer-liga